Kette bezeichnet:

 Kette allgemein als körperliches Gebilde
 Kette (Technik), ein mechanisches Gebilde zur Kraftübertragung mit beweglichen Gliedern
 Kette (Schmuck), ein Schmuckstück
 Kette (Heraldik), eine gemeine Figur in der Heraldik
 Kette (Luftfahrt), eine Formation von drei Kampfflugzeugen
 Adelskette, geheime Adelskorporation während des Wiener Kongresses
 Amtskette, von Bürgermeistern und Universitätsrektoren zu feierlichen Anlässen getragenes Insigne
 Analkette, ein Sexspielzeug, siehe Vaginalkugeln#Analketten,_Analperlen,_Analkugeln
 Fahrradkette, die umschlingende Komponente eines Kettengetriebes am Verkehrsmittel "Fahrrad"
 Gleiskette, ein Laufwerk von Kettenfahrzeugen
 Hafenkette, historische Absperrung
 Kettfaden, in der Webtechnik das in Längsrichtung gespannte Fadensystem
 ein Längenmaß, siehe – auch für die deutschsprachigen Länder – Chain
 Handelskette (Unternehmen), umgangssprachliche Bezeichnung
 eine Rebhuhnfamilie in der Jägersprache, siehe Rebhuhn
 eine Werft der Gesellschaft Kette, siehe Schiffswerft Übigau
 Sicherungskette, die Gesamtheit der relevanten Sicherungsglieder
 Bergkette, Gebirgsstruktur
 Lineare Kette, einfaches dynamisches Modell eines Kristallgitters in der Festkörperphysik

In der Mathematik:
 Ein mathematisches Objekt der Funktionentheorie, siehe Kette (Funktionentheorie)
 in der homologischen Algebra eine n-Kette, siehe Kettenkomplex
 eine totalgeordnete Teilmenge, siehe Ordnungsrelation

Kette ist der Familienname folgender Personen:

 Dragotin Kette (1876–1899), slowenischer Lyriker
 Josefine Kette (1793–nach 1822), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Nancy Kette (* 1977), deutsche Leichtathletin
 Wilhelm Friedrich Moritz Kette (1825–1890), Rittergutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags

Siehe auch:

 Die Kette
 Kett
 Ketten
 Kete
 Verkettung